Балако́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Балаковская улица — улица в Астрахани.
 Балаковская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Балаковская улица — улица в Самаре.